Risso kan syfta på:

 Antoine Risso, en italiensk naturforskare
 Lac Risso, en sjö i Kanada